Михаил Беклемишев: Беклемишев, Михаил Николаевич (1858—1936) — русский военный моряк, основоположник минного дела, один из первых российских подводников.
 Беклемишев, Михаил Константинович (род. 1961) — российский химик, сын .